Ishøj (gemeente), gemeente in Denemarken
 Ishøj (parochie), parochie in Denemarken